de oorlog die begon met de Iraakse invasie in Koeweit (1990-1991), zie Golfoorlog van 1990-1991
 de oorlog tussen Irak en Iran (1980-1988), zie Irak-Iranoorlog (minder gebruikelijk)